Войскова́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Войсковая улица — улица в Краснодаре.
 Войсковая улица — улица в Москве (Внуково).
 Войсковая улица — улица в Пскове.
 Войсковая улица — улица в Хабаровске.